Саджая () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Саджая, Алексей Николаевич (1898—1942) — сотрудник советских органов государственной безопасности, комиссар государственной безопасности 3-го ранга.
 Саджая, Калистрат Григорьевич (партийный псевдоним — Калэ; 1895—1937) — руководитель подпольного ревкома РКП(б) во время немецкой и французской оккупации Одессы в 1918—1919.
 Саджая, Эдик Автандилович (род. 1981) — грузинский и российский футболист, защитник.